Haaghof und Haaghöfe sind Ortsnamen:

 Haaghof (Hardthausen am Kocher), Hof im Ortsteil Gochsen der Gemeinde Hardthausen am Kocher im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Haaghof (Ködnitz), Einöde der Gemeinde Ködnitz im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Haaghof (Markt Erlbach), Einöde des Marktes Markt Erlbach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Haaghöfe (Gemeinde Hochwolkersdorf), Siedlungsplatz der Gemeinde Hochwolkersdorf im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Haghof
 Haakhof